El nombre Sierra Negra puede referirse a:

 Sierra Negra, un volcán extinto del Eje Neovolcánico de México

 Sierra Negra, un volcán en las Islas Galápagos (Ecuador)

 Sierra Negra de Puebla, una subprovincia fisiográfica de la Sierra Madre Oriental (México)

Véase también 
 Cerro Negro